Неклю́дова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Неклюдова, Елена Всеволодовна (Солейникова; род. 1973) — российская певица, композитор, автор песен.
 Неклюдова, Ольга Сергеевна  (1909—1989) — детский писатель. См. также 
 Неклюкова